Alice Russell – aktorka amerykańska
 Alice Russell – piosenkarka brytyjska